Kansas City ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Kansas City (Missouri) (KCMO), Stadt in Missouri
 Kansas City (Kansas), eine Schwesterstadt von Kansas City (Missouri)
 Kansas City (Oregon)
 Kansas City (Tennessee)

Kansas City steht für:
 Kansas City (Film), Spielfilm von 1996 
 Kansas City (Lied), Bluestitel von 1952
 Metropolregion Kansas City, Metropolregion in den Bundesstaaten Missouri und Kansas
 USS Kansas City, Name mehrerer Schiffe
 Kansas City Standard, Datenformat für Audiokassetten

Kansas City steht für die folgenden Kraftfahrzeugmarken und -hersteller:
 Hummer Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Kansas City Hummer (1904–1905)
 Kansas City Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Kansas City (1905–1909)
 Kansas City Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Gleason (1909–1913)
 Wonder Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Kansas City Wonder (1909)